Babacar Gueye (Dakar, 2 maart 1986) is een Senegalese voetballer die in Europa uitkwam voor FC Metz, CS Sedan, Alemannia Aachen en FSV Frankfurt. Gueye is een aanvaller.

Carrière 
Gueye maakte in 2002 de overstap van AS Génération Foot naar FC Metz. Hij brak in seizoen 2006/07 door bij FC Metz en werd toen nadrukkelijk in verband gebracht met de grote clubs van Nederland: PSV, Ajax, AZ en Feyenoord.

Gueye bleef uiteindelijk bij Metz om zo in Ligue 1 te kunnen spelen. Met deze club degradeerde hij een jaar later alweer naar Ligue 2. Later trok hij naar het Duitse Alemannia Aachen, dat 500.000 euro voor hem op tafel legde. Gueye kon er zijn knalseizoen met Metz niet evenaren. Na een uitleenbeurt aan FSV Frankfurt liet de club hem in januari 2012 vertrekken naar China, waar hij achtereenvolgens voor Shenzen Ruby FC, Xinjiang Tianshan Leopard FC, Heilongjiang Lava Spring FC en Inner Mongolia Zhongyou FC uitkwam.

Carrière

Gueye, Babacar M'Baye